Termin NAHK ima više značenja.

 N-acetilheksozamin 1-kinaza, enzim
 Konstantin Nahk